Лукаше́нко () — українське та білоруське прізвище. Відомі носії:
 Лукашенко Анатолій Іванович — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник. 
 Лукашенко Андрій Володимирович — доктор медичних наук, український лікар-онколог.
 Лукашенко Борис Олександрович — український музикант, педагог.
 Лукашенко Віктор Авраамович — радянський футболіст і тренер.
 Лукашенко Володимир Васильович — ветеран праці, краєзнавець, громадський діяч, історик, дослідник історії Коростенщини.
 Лукашенко Володимир Володимирович — український фехтувальник.
 Лукашенко Едуард Федорович — український державний діяч.
 Лукашенко Олександр Григорович — білоруський президент.
 Лукашенко Галина Родіонівна — дружина О. Г. Лукашенка.
 Лукашенко Віктор Олександрович — син О. Г. Лукашенка.
 Лукашенко Дмитро Олександрович — син О. Г. Лукашенка.
 Лукашенко Микола Олександрович — син О. Г. Лукашенка. 
 Лукашенко Олена Миколаївна — радянський, український режисер монтажу. 
 Лукашенко Сергій Валентинович — актор, заслужений артист України.
 Лукашенко Федір Володимирович — білоруський футболіст, півзахисник.

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Прізвища на -енко